

Het eiland Terschelling 
 Schellingerland, een vroegere benaming van het eiland Terschelling

Voormalige schepen van Rederij Doeksen 

De Schellingerland is de naam van een aantal schepen die in dienst van Rederij Doeksen geweest zijn:
 Schellingerland (schip, 1915)
 Schellingerland II (schip, 1932)
 Schellingerland (schip, 1970)